Stremț ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Stremț (Alba), Gemeinde im Kreis Alba
 Stremț (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș